

Guará est une municipalité de l'État de São Paulo
Guará (District fédéral) est une région administrative du type District fédéral

Homonymie de toponyme